Termin peptidaza A ima više značenja.

 Citozolna nespecifična dipeptidaza, enzim
 Penicilopepsin, enzim